

Населені пункти та їхні частини

 Ґнатово — село в гміні Грабово Кольненського повіту Підляського воєводства
 Ґнатово — село в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґнатово — колонія в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки